Die Feldsaison 2008/09 begann am 12. September 2008. Die Doppelendrunde der Damen und Herren wurde in Düsseldorf ausgerichtet.

Hauptrunde 
Legende:

Endrunde der vier Erstplatzierten in Düsseldorf

Quellen 

2008
Hockey 2008
Hockey 2009